Hegedüs Sándor
 Hegedüs Sándor (1847–1906) közgazdász, közgazdasági író, politikus, miniszter, az MTA tagja. Felesége Jókai Jolán volt, Jókai Mór író testvérének, Jókai Károlynak a lánya. (ld.: Dr. Siklóssy László: Svábhegy, Svábhegyi Egyesület, Budapest, 1929, 131. old., Reprintben megjelent: Állami Könyvterjesztő Vállalat reprint sorozata, Budapest, 1987), Hegedüs Lóránt politikus, miniszter (1872–1943) apja
 Hegedüs Sándor (1875–1953) író, Hegedüs Sándor (1847–1906) politikus fia, Hegedüs Lóránt öccse
Hegedűs Sándor
 Hegedűs Sándor (1908–1978) sportíró, műfordító, szótáríró
 Hegedűs Sándor (1959) újságíró, szerkesztő, író
 Hegedűs Sándor (1970) öttusázó, triatlonista
 Hegedűs Sándor (?) történész

 Hegedűs Sándor, Hamvai Sándor eredeti neve